Натуральне число 1311
 1311 рік до нашої ери
 1311 рік нашої ери